Ruskovce ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei:
 einer Ortschaft im Okres Bánovce nad Bebravou, siehe Ruskovce (Bánovce nad Bebravou)
 einer Ortschaft im Okres Sobrance, siehe Ruskovce (Sobrance)

Der erstgenannte Ort liegt im Trenčiansky kraj, der zweite im Košický kraj.